Бла:
 Бла — община в уезде Баолам, провинция Ламдонг, Вьетнам.
 Бла, Мозес — либерийский государственный деятель.